Konstante steht für:

 Physikalische Konstanten, physikalische Größen, die als allgemeingültig und unveränderbar angesehen werden
 Konstante (Logik), ein logischer Ausdruck mit unveränderbarer Bedeutung
 Konstante (Programmierung), ein während der Laufzeit des Programms unveränderbarer Wert
 Konstante (Studentenverbindung), ein Versammlungsraum einer Studentenverbindung

Mathematik:

 Mathematische Konstanten, bestimmte, reelle, nicht-ganze Zahlen, die in der Mathematik von besonderem Interesse sind
 ein besonderes Element einer mathematischen Struktur
 oder gleichwertig eine nullstellige Verknüpfung, siehe Verknüpfung (Mathematik) #Nullstellige Verknüpfungen
 ein Wert der sich nicht verändert, siehe konstante Funktion
 ein Parameter oder eine Formvariable in einer Funktion, siehe Parameter (Mathematik)

Siehe auch:

 Constant
 Konstant